Тамбица — река в России, протекает по территории Толвуйского и Великогубского сельских поселений Медвежьегорского района Республики Карелии. Длина реки — 20 км, площадь водосборного бассейна — 108 км².

Общие сведения 
Река берёт начало из болота без названия и далее течёт преимущественно в юго-восточном направлении.

Река в общей сложности имеет три малых притока суммарной длиной 5,5 км.

Впадает на высоте 33,0 м над уровнем моря в Речную губу Онежского озера.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100612102000015570.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Реки, впадающие в Онежское озеро
Реки Медвежьегорского района